UFC 185: Pettis vs. dos Anjos — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 14 марта 2015 года на арене Американ Эйрлайнс-центр в американском городе Даллас, штат Техас.

Положение до турнира 
Это было третье по счёту (после UFC 103 и UFC 171) событие UFC, состоявшееся в Далласе. Его возглавил поединок поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между действующим чемпионом Энтони Петтисом и главным претендентом Рафаэлом дуз Анжусом. Вторым по значимости стал другой титульный бой между Карлой Эспарсой, у которой должна была пройти первая защита чемпионского титула в женском минимальном весе, и главной претенденткой Йоанной Енджейчик.

Первоначально Мэтт Браун должен был сразиться в главном бою вечера UFC Fight Night 60 против Тарека Саффедина, однако его соперник вынужден был сняться из-за травмы, поэтому Брауна перенесли на этот турнир, выставив против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Джони Хендрикса. Ожидалось, что дебютант Джозеф Даффи встретится с бразильцем Вагнером Рошей, но по причине травмы Роша выбыл с боя и его заменил Джейк Линдси

Во время процедуры взвешивания Дарон Крюйкшенк не уложился в положенную лёгкую весовую категорию (70 кг), показав на весах 71,44 кг. После дополнительного времени, данного на сгонку веса, Крюйкшенк показал 71,2 кг, поэтому был оштрафован на 20 % своего гонорара, которые отошли его сопернику Бенеилу Дариюшу.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: не присуждено

 Выступление вечера: Рафаэл дуз Анжус, Йоанна Енджейчик, Росс Пирсон и Бенеил Дариюш

См. также 
Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC